Влади́мир Гу́сев:
 
 Гусев, Владимир Алексеевич (1927—2014) — председатель Киевского горисполкома (1968—1979).
 Гусев, Владимир Валентинович (1952—2012) — советский и российский актёр.
 
 Гусев, Владимир Викторович (род. 1944) — советский судоремонтник. Депутат Верховного Совета СССР.
 Гусев, Владимир Владимирович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Гусев, Владимир Геннадьевич (1939—2020) — советский хоккеист, советский и российский тренер.
 Гусев, Владимир Дмитриевич (1903—1938) — советский партийный деятель, секретарь обкома ВКП(б) АССР немцев Поволжья.
 Гусев, Владимир Евгеньевич (род. 1958) — советский и российский актёр.
 Гусев, Владимир Елизарович (?—1497) — дворянин на службе московского царя Ивана III.
 
 Гусев, Владимир Кузьмич (1932—2022) — советский и российский государственный деятель.
 Гусев, Владимир Михайлович (1933—2012) — советский актёр.
 Гусев, Владимир Николаевич (род. 1982) — российский шоссейный велогонщик.
 Гусев, Владимир Яковлевич (1858—1926) — русский военачальник, генерал-лейтенант.